Бадаля́н () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Бадалян, Акоп (род. 1981) — армянский футболист.
 Бадалян, Ара Генрихович (род. 1964) — армянский и российский дипломат, государственный деятель.
 Бадалян, Арпик Анушавановна — звеньевая колхоза «Кармир астх» Октемберянского района Армянской ССР, Герой Социалистического Труда.
 
 Бадалян, Гарник Жораевич (род. 1950) — армянский политик.
 Бадалян, Геворг Григорович (род. 1991) — армянский футболист.
 Бадалян, Шаварш Вагаршакович (род. 1998) — узбекистанский шахматист.
 Бадалян, Левон Оганесович (1929—1994) — академик РАМН и РАО. Организовал первую в СССР кафедру детской неврологии.
 Бадалян, Манвел Эдуардович (род. 1961) — глава совета гражданской службы Армении.
 Бадалян, Рафик Седракович — бригадир совхоза имени Ленина Эчмиадзинского района Армянской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Бадалян, Сергей Григорьевич (1947—1999) — армянский политический деятель.
 Бадалян, Степан Саркисович (род. 1945) — армянский политик.
 
 Бадалян, Шакар Антонович — звеньевой виноградарского совхоза «Азербайджан» Министерства пищевой промышленности СССР, Азербайджанская ССР, Герой Социалистического Труда.

Примечания

См. также